Betano é uma casa de apostas esportivas com sede na Grécia. É uma propriedade do grupo de apostas KGIL. Esta plataforma internacional de apostas desportivas online tem presença em vários países no mundo, como no Brasil, Portugal, Alemanha, Roménia, Grécia e Chipre.

A empresa foi criada em 2013, contudo foi a partir de 2019 que a começou a investir em patrocínios no desporto.

Equipes e torneios patrocinados 
Em novembro de 2022, a Betano tinha parcerias com diversos clubes um pouco por todo o mundo, como o Porto, Sporting, Benfica, Braga e Marítimo em Portugal, o Olympiacos, PAOK e Panathinaikos na Grécia, o Viktoria Plzen na República Checa, o Universidad de Chile no Chile, Atlético Mineiro e Fluminense no Brasil, entre outros.

Em 2022, a Betano tornou-se na primeira casa de apostas a patrocinar um Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA.

Torneios 

 Campeonato Carioca de Futebol de 2022
 Copa do Mundo FIFA de 2022
 Supercopa do Brasil de 2023
 Copa do Brasil
 Mundial de Clubes da FIFA

Equipes 

Empresas fundadas em 2019
Empresas da Grécia
Empresas de jogos de azar